Le Tournoi d'ouverture du championnat de Bolivie 2022 est la quarante-huitième édition du championnat de première division en Bolivie.

Déroulement du tournoi 
Les 16 équipes sont divisées dans deux groupes où elles se rencontrent deux fois en match aller et match retour, plus deux autres matchs, pour un total de 16 rencontres.

Les quatre premiers de chaque groupe se retrouvent dans un tournoi à élimination directe en match aller et retour des quarts de finale aux demi-finales, la finale est jouée en un seul match sur terrain neutre. Le vainqueur est désigné champion du tournoi d'ouverture et se qualifie pour la Copa Libertadores 2023, le vice-champion  se qualifie pour la Copa Sudamericana 2023.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement

Groupe A 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Tableau final 

Le vainqueur est désigné champion du tournoi d'ouverture et se qualifie pour la Copa Libertadores 2023, le vice-champion se qualifie pour la Copa Sudamericana 2023.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Bolivie de football

Liens externes 
  

2022
Bolivie
Sport en Bolivie en 2022